Kila kyrka kan syfta på:

Kila kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Strängnäs stift som tillhör Kiladalens församling
Kila kyrka, Värmland – en kyrkobyggnad i Säffle kommun och församlingskyrka i Kila församling, Karlstads stift
Kila kyrka, Västmanland – en kyrkobyggnad som tillhör Kila församling i Västerås stift